Live.com может означать:

 Windows Live — бренд для набора услуг и программных продуктов от Microsoft, расположенных по адресу live.com.
  — персонализированный  новостной портал ранее известный как live.com.
 Bing, поисковая система, ранее известная как Windows Live Search и Live Search, URL которой был live.com до 2009 года.
 Outlook.com — онлайн-сервис электронной почты, ранее предлагавший @ live.com-аккаунты.

Сайты Microsoft